Подільська єпархія — назва низки історичних православних єпархій на території Поділля:

 Подільська єпархія Російської православної церкви (1795—1918)
 Подільська єпархія Української автономної православної церкви (1918—1921)
 Подільська єпархія Українського екзархату (1921—1933)

Подольська єпархія — єпархія Російської православної церкви у Московській області:

Подольська єпархія Російської православної церкви